

Activité sportive

Variantes 
 Marche afghane
 Marche nordique
 Randonnée aquatique
 Randonnée avec un âne
 Randonnée cycliste
 Randonnée en canoë-kayak
 Randonnée en roller
 Randonnée équestre
 Randonnée palmée
 Randonnée pédestre
 Randonnée à VTT
 Randonnée glaciaire
 Randonue
 Ski de randonnée
 Ski de randonnée nordique
 Trekking

Lieux 
 Randonnée en Amérique
 Randonnée en France
Haute randonnée pyrénéenne
 Randonnée pédestre à La Réunion

Organisations 
 Fédération française de la randonnée pédestre (FFRP)
 Sentier de grande randonnée (GR)
 Sentier de grande randonnée de pays (GRP)
 Sentier européen de grande randonnée
 Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
 Techniques de randonnée équestre de compétition
 Fédération française de cyclotourisme

Médiathèque

Films 
 L'Ultime Randonnée (Little Fauss and Big Halsy), un film réalisé par Sidney J. Furie, sorti en 1970 ;
 , un film réalisé par Nicolas Roeg, sorti en 1971 ;
 Mortelle Randonnée, un film de 1983 de Claude Miller, adaptation du précédent ;
 Randonnée pour un tueur (Shoot to Kill), un film réalisé par Roger Spottiswoode, sorti en 1988 ;
 L'Incroyable Randonnée, un film des studios Walt Disney sorti en 1963.

Livres 
 Immortelle randonnée, de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie Française, paru en 2013.

Vidéos 

 Vanlife Sagas

Autres 
 Randonnée (conte)